«Sophisticated Lady» — песня, написання Дюком Эллингтоном в 1933 году. Популярный джазовый стандарт.

Sophisticated Lady также может означать: 

 Sophisticated Lady — альбом Джули Лондон 1962 года.
 Sophisticated Lady — альбом Эллы Фицджеральд и Джо Пасса 2001 года.

См. также 
 «Sophisticated Lady (She’s a Different Lady)» — песня, записанная Натали Коул в 1976 году.